Altenkirchen, ville de Rhénanie-Palatinat et chef-lieu de l'arrondissement d'Altenkirchen ;
 arrondissement d'Altenkirchen ;
 ville fusionnée d'Altenkirchen ;
 Altenkirchen, commune de l'arrondissement de Kusel ;
 Altenkirchen, commune de l'île de Rügen.